Jan Jerzy, niem. Johann Georg:
 Jan Jerzy Hohenzollern (1525-1598) – elektor Brandenburgii
 Jan Jerzy oławski (1552-1592) – książę oławski
 Jan Jerzy Hohenzollern (1577-1624) – książę Karniowa, pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina

 Jan Jerzy I Wettyn (1585-1656) – elektor Saksonii
 Jan Jerzy II Wettyn (1613-1680) – elektor Saksonii
 Jan Jerzy III Wettyn (1647-1691) – elektor Saksonii
 Jan Jerzy IV Wettyn (1668-1694) – elektor Saksonii
 Jan Jerzy von Sachsen-Weißenfels (1677-1712) – książę Saksonii-Weißenfels
 Jan Jerzy (1869-1938) – książę Saksonii